Antoine Vanderborght, Belgisch politicus
 Frans Vanderborght, Belgisch syndicalist en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam